El nombre de Instituto Arqueológico Alemán puede aludir a alguno de los siguientes centros:

 Instituto Arqueológico Alemán de Atenas
 Instituto Arqueológico Alemán de Berlín.
 Instituto Arqueológico Alemán de Madrid.